Должки:

 Должки — село в Сколевском районе Львовской области Украины.
 Должки — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.